Павел Александрович Алексеев:
 Алексеев, Павел Александрович (1836—1906) — генерал-майор артиллерии, директор Киевской военной гимназии.
 Алексеев, Павел Александрович (1888—1942) — генерал-лейтенант авиации, начальник Главного управления авиационного снабжения РККА.